Lüfthildiskirchen oder Lüfthildiskapellen sind die nach der heiligen Lüfthildis benannten Gotteshäuser

 St. Lüfthildis (Döttingen)
 St. Lüfthildis in Bad Münstereifel-Odesheim
 St. Lüfthildis (Kesseling-Staffel)
 St. Petrus (Lüftelberg) (mit Lüfthildisgrab; Zweitpatrozinium Lüfthildis?)